Charles Wyndham (1710-1763) – nobile britannico, II conte di Egremont
Charles Wyndham (1796-1866) – membro del parlamento inglese
Charles Wyndham (1872-1952) – III barone di Leconfield
Charles Wyndham (1837-1919) –  attore britannico
Sir Charles Wyndham (1638-1706) – Paggio d'Onore